Бавиц има више значења:

 Бавиц (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бавиц, Хуан Гарсија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику